Christian Andersen peut désigner :

 Christian Andersen (1944-), écrivain et poète belge ;
 Christian Andersen (1967-), coureur cycliste danois.
 Christian Andersen (1944-), footballeur puis entraîneur danois ;

Voir aussi 
 Chris Andersen (1978-), joueur de basket-ball aux Denver Nuggets
 Hans Christian Andersen (1805-1875), écrivain danois